Karo peut désigner :

 Karō officier et conseiller samouraï de haut-rang au service d'un daimyo dans le Japon féodal.
 Yossef Karo, une des plus importantes autorités rabbiniques du judaïsme
 le karo, une langue tupi du Brésil ;
 le karo, une langue omotique d'Éthiopie ;
 les Karo, un peuple d'Éthiopie ;
 Karo, une commune du Burkina Faso ;
 le kabupaten de Karo, un kabupaten d'Indonésie ;
 les Batak Karo, un peuple d'Indonésie ;
 le plateau Karo, un plateau d'Indonésie ;
 Karo, un groupe formé par Daniel Schell.
 Karo, nom d'artiste de Caroline Vallée.